Geografia:
 Albion (Idaho), població dels Estats Units a l'estat d'Idaho.
 Albion (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.
 Albion (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana.
 Albion (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa.
 Albion (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine.
 Albion (Michigan), població dels Estats Units a l'estat de Michigan.
 Albion (Nebraska), població dels Estats Units a l'estat de Nebraska.
 Albion (Oklahoma), població dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma.
 Albion (Washington), població dels Estats Units a l'estat de Washington.
 Esport:
 Brighton & Hove Albion Football Club, unió de dos equips realitzada l'any 1991.
 West Bromwich Albion Football Club, club de futbol anglès de la ciutat de West Bromwich a West Midlands.